Thalamitoides är ett släkte av kräftdjur. Thalamitoides ingår i familjen simkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Simkrabbor
Thalamitoides